Saint-Ouen je:

 francouzsky svatý Ouen († 686) – rouenský biskup
 kostel svatého Ouena (Rouen) – odsvěcený opatský kostel v Rouen proslulý varhanami z období romantismu

jméno obce
 Saint-Ouen (Charente-Maritime) – francouzská obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Ouen (Loir-et-Cher) – francouzská obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) – francouzská obec v departementu Seine-Saint-Denis
 Saint-Ouen (Somme) – francouzská obec v departementu Somme

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno